Mara, keresztnév
 a maraformák állattani alcsalád egyetlen neme (két faja: nagy mara és kis mara)
 marák, délkelet-ázsiai népcsoport és nyelvük
Földrajz
 a romániai Krácsfalva román neve
 Mara (Spanyolország), egy község Spanyolországban, Zaragoza tartományban.
 Mara (Olaszország), település Olaszországban, Szardínia régióban, Sassari megyében.
 Mara, afrikai folyó
 a Mára folyó román neve